Ambatolampy (district), een district van Madagaskar
Ambatolampy (stad), de hoofdstad van dit district
Ambatolampy (Analamanga), een plaats en gemeente in het Malagassische district Ambohidratrimo
Ambatolampy (Bongolava), een plaats en gemeente in het Malagassische district Tsiroanomandidy